Villani může znamenat:

 Cédric Villani (* 1973) – francouzský matematik
 Emerson Villani
 Filippo Villani (1325–1407) – florentský kronikář
 Giovanni Villani (1280–1348) – florentský kronikář
 Karel Drahotín Villani (de Pillonico) (1818–1883) – český šlechtic, liberální politik, vlastenec a básník
 Mitchell Villani (* 1987) – australský hokejista
 Sofia Villani Scicolone viz Sophia Loren – italská herečka

Italská příjmení